Velociraptor a fost un dinozaur  din perioada Cretacicului târziu, de statură medie, care făcea parte din familia dromaeosauridaelor, familie ce include si alte specii ca Saurornitholestes, Deinonychus, Utahraptor, Dakotaraptor, Dromaeosaurus etc. Coada sa lungă era întrebuințată la ținerea echilibrului corpului: capul, gâtul, membrele anterioare și trunchiul erau în fața membrelor posterioare, contrabalansate  de coadă. Până acum doar doua specii au fost descoperite Velociraptor mongoliensis descoperit în Mongolia iar al doilea este Velociraptor osmolskae,descoperit în 2008 in Mongolia, China. Ca și celelalte dromaeosauride acesta avea cate o gheara în formă de cosor la fiecare picior cu ajutorul căreia își sfâșia prada. Velociraptor este unul dintre cei mai cunoscuți dinozauri datorită filmelor Jurassic Park Jurassic World în care apare mult mai mare de cât ar fi fost in realitate si fără pene. Velociraptorul poate fi recunoscut de celelalte tipuri de „răpitori” prin botul alungit și destul de subțire și datorita penelor ce îl acopereau pe marea majoritate a corpului.Cel mai cunoscut specimen descoperit vre-o data a fost cel în care un velociraptor se lupta cu un protoceratops. Se pare că în aceasta încleștare, au fost surprinși și uciși de o furtună de nisip. Se pare că acest dinozaur, în ciuda mărimii s-ar fi susținut că era un dinozaur destul de inteligent și extrem de rapid și agil. Acest dinozaur vâna in haită, exact ca și celelalte dromaeosauridae.

Clasificare
Când a fost descris pentru prima dată în 1924, Velociraptor a fost plasat în familia Megalosauridae, așa cum a fost cazul celor mai vechi dinozauri carnivori la acea vreme (Megalosauridae, ca Megalosaurus, au funcționat ca un fel de taxon „wastebin”, unde multe specii neînrudite au fost grupate împreună).
Pe măsură ce descoperirile dinozaurilor s-au înmulțit, Velociraptor a fost mai târziu recunoscut ca un dromaeosaurid. Toate dromaeosauridele au fost de asemenea menționate familiei Archaeopterygidae de cel puțin un autor (care de fapt ar face Velociraptor o pasăre care nu poate zbura).

Cladograma de mai jos urmează o analiză din 2015 a paleontologilor Robert DePalma, David Burnham, Larry Martin, Peter Larson și Robert Bakker, utilizând datele actualizate din partea grupului de lucru Theropod.

Note 

Reptile 
Cretacic